Giochi della XVII Olimpiade – competizione sportiva svoltasi a Roma dal 25 agosto all'11 settembre 1960
 I Giochi paralimpici estivi – competizione sportiva svoltasi a Roma dal 15 al 25 settembre 1960